Le Championnat d'Italie de rugby à XV 1996-1997 oppose les douze meilleures équipes italiennes de rugby à XV. Le championnat débute en  et se termine le . Le tournoi se déroule sous la forme d'un championnat unique en matchs aller-retour. Les 8 premiers de la phase régulière sont qualifiés pour le play-off.

Le Benetton Rugby Trévise et l'Amatori Rugby Milan dépassent les  points marqués durant la phase régulière. Trévise bat en finale Milan sur le score de 34 à 29 et remporte son . Le match s'est déroulé au Stade Marcantonio-Bentegodi à Vérone devant  spectateurs.

Équipes participantes 
Les douze équipes sont les suivantes :

 Amatori Catane
 L'Aquila
 Benetton Rugby Trévise
 Bologna Hydrocar
 Fly Flot Calvisano
 Colleferro Serenissima

 Livorno
 Milan
 Petrarca Simod
 Rugby Roma RDS
 Rovigo Record Cucine
 San Donà Lafert

Résultats

Classement de la phase régulière 

 

|}

Attribution des points :  victoire : 2, match nul : 1, défaite : 0.

Phase finale

Matchs préliminaires

Tableau

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Vainqueur

Notes et références

Annexes

Bibliographie

Liens externes 
  Site de la Fédération italienne

1996-1997
Rugby à XV en 1996
Rugby à XV en 1997
Sport en Italie en 1996
Sport en Italie en 1997